Zapasy na Igrzyskach Śródziemnomorskich 2009 odbywały się w dniach 26 - 29 czerwca w hali Huércal de Almería Sports Hall.

Tabela medalowa

Medale

Mężczyźni

Styl wolny

Styl klasyczny

Kobiety

Styl wolny

Linki zewnętrzne 
 </

Igrzyska Śródziemnomorskie 2009
Zapasy na igrzyskach śródziemnomorskich
2009 w zapasach
Zapasy we Włoszech